Karayazı (district), een Turks district in de provincie Erzurum 
 Karayazı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karayazı